Niemcy:
 Elbtalaue – gmina zbiorowa w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüchow-Dannenberg
 Lenzen-Elbtalaue – urząd w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Prignitz

Zobacz też:
 Elbtal